Ja’akow Gil (1908–1990) – izraelski polityk
 Ja’akow Gil (1931–2007) – izraelski polityk